Кировский железнодорожный вокзал
 Кировский автовокзал